L’Union des femmes architectes de Belgique (ufvAb), est une association sans but lucratif fondée le 5 février 1996. Elle trouve son origine dans l’Union nationale des femmes architectes fondée en 1978 par Dita Roque Gourary comme branche belge de l’Union internationale des femmes architectes (UIFA) créée à Paris en 1965.

L’ufvAb, dont le siège est établi à Bruxelles, a pour but de promouvoir les activités professionnelles des femmes-architectes de Belgique et la profession d’architecte.

Reconnue par l’Ordre National des Architectes de Belgique, l’ufvAb entretient de nombreuses relations avec d’autres associations professionnelles d'architectes, de même qu’avec diverses organisations internationales dont notamment l’ARVHA (Association pour la recherche sur la ville et l’Habitat). Elle représente les intérêts de ses membres auprès des organismes publics et privés, et exerce une action vigilante sur l’application stricte de la loi du 4 août 1978 et autres directives européennes sur l’égalité de l’homme et la femme.

Depuis 2021, l'Union des femmes architectes de Belgique s'est alliée à sept autres organisations : l'Institut Culturel d'Architecture Wallonie Bruxelles (CIVA), l', l’Association des architectes d’intérieur, la Fédération des sociétés d'architectes de Belgique, le Netwerk Architecten Vlaanderen, et l'Union wallonne des architectes à la création d'une plateforme destinée à valoriser le travail des femmes en architecture.

Présidentes et vice-présidentes de l'ufvAb 
 1978 à 1982 : Dita Roque-Gourary, Emy Bossaert vice-présidente
 1983 à 1985 : Tatjana Content, Mia De Raeymaecker, vice-présidente
 1986 à 1987 : Suzanne Goes, Mia De Raeymaeker, vice-présidente
 1988 à 1990 : Jacqueline Laufer, Tina Tits vice-présdente
 1991 à 1994 : Wen Li Kao, Tina Tits vice-présidente
 1995 à 1996 : Savina van de Put, Caroline Decroix secrétaire
 1996 à 1997 : Savina van de Put, Joanna Wierusz-Kowalski vice-présidente
 1998 à 1999 : Ioana Plesca, Carol Murray secrétaire
 1999 à 2001 : Caroline Decroix, Ioana Plesca vice-présidente
 2002 à 2004 : Ioana Plesca, Sara Van Rompaey vice-présidente
 2005 à 2008 : Silvia Passoni, Livia De Bethune vice-présidente
2009 à 2021 : Livia de Bethune, Lie Mei Tsien vice-présidente
2021- : Lie Mei Tsien, Livia de Bethune vice-présidente

Membres du CA et membres actives 
Tout au long des années, de nombreuses membres se sont engagées à remplir les fonctions du CA (secrétaire, trésorière ou commissaire) et ont été responsables de la création d’événements ou conférences dont : 

Ana Baptista Rosa, Françoise Blomme, Nicole Castiaux, Kalua Da Fano, Valérie Demesse, Cécile Feron, Odette Filippone, Jacqueline Fouque, Pascale Guillet, Simone Guilissen-Hoa, Frédérique Hakim, Isabelle Jakhian, Françoise Libotte, Thérèse Maindiaux, Geneviève Martin, Françoise Panier, Hélène Pavlou, Fabienne Saelmackers, Véronique Springael, Tina Tits, Liliane Van Cleemput, Annette Vanden Driessche (en ordre alphabétique).

Colloques et participations notoires de l'ufvAb 

 2018 : Introduction de l’UFVAB dans le nouveau Réseau Français des femmes architectes, WIA fr.qui s’occupe entre autres d’alimenter le site www.femmes-archi.org,
2011 : Participation à la Table Ronde « L'Architecture au féminin » organisée au CIVA,à Bruxelles
2007 : Organisation de l'Exposition et Conférence :« De Architect, haar praktijk-Architectures Pluri-elles-The Architect, her practice » du 15 au 19 novembre 2007, à Bruxelles. L'Architecture au travers de regards d’architectes et artistes au féminin. Invitées : Joëlle Tuerlinckx (artiste), Chris Vander Stappen (scénariste), Martine de Maeseneer (architecte) et Nina Meert (styliste). Exposition de plusieurs femmes architectes de différentes nationalités.
2005 : Organisation du Colloque International à Bruxelles « Femmes en architecture – du vernaculaire aux espaces métropolitains » Femmes Architectes Invitées : F.O.A. Architects – Farshid Moussavi (Royaume-Uni), Marie José Van Hee (B), Angela Brady (Royaume-Uni), Amélie Essesse (F)
2004 : Organisation de la Conférence à Bruxelles le 19 octobre « Différentes approches de réhabilitation urbaine dans le bassin méditerranéen » EGYPTE – le Caire, ISRAEL – Jérusalem et ALGÉRIE – Biskra, organisée à Bruxelles Invités : Omneya Abdel Barr (Égypte), Eran Mordohovich (Israël), Yasser Benchariff (Algérie)
2004 : Participation au  Congrès International des Femmes Architectes (UIFA), le 21 septembre 2004 à Toulouse, France. Communication par Ioana Plesca : « De l’anonymat à la consécration, le cas particulier de Eileen Gray et la réalisation de la maison E-1027 ».
2004 : Participation des membres de l'ufvAb à l’Exposition Internationale des réalisations des Femmes Architectes, le 13 septembre 2004 à Paris, exposition organisée par l’ARVHA.
2003 : Organisation du Colloque et débat international : "Architectures: Nouvelles technologies du  millénaire", au Siège du Parlement Européen à Bruxelles le 3 avril. Avec les interventions d’Emmanuel Doutriaux (Biennale de Venise 2002), de Hera Van Sande (collaboratrice de Toyo Ito), et Geneviève Martin «La Domotique : Rêves et réalités de l'habitat du futur » et l’Exposé et présentation des réalisations de Doriana et Massimiliano Fuksas.
1999 : Colloque International « Architectures : Savoir ancien & Nouvelles approches », le 25 mars à Bruxelles. Ont été abordés les thèmes suivant : l’influence de la géométrie dans la composition architecturale (Pierre Declercq), de la géobiologie (Michaël Bolle), la construction bio-écologique (Herman Remes), l’architecture bio-climatique (Bénédicte Collard), la santé & la pollution électromagnétique (Benoît Louppe), l’évolution de l’acoustique dans le tertiaire (André Masson), l’architecture et l’Habitat sain (Hugo Vanderstadt) et le Savoir ancien et nouvelles approches (Jean-Pierre Ingrand). L’Architecte multi-primée Odile Decq a clôturé le Colloque par une conférence sur ses réalisations . 
1996 : Participation au  Congrès International des Femmes Architectes (UIFA), "La rénovation et la reconstruction du Patrimoine National de l'Architecture" du 2 au 8 septembre à Budapest, Hongrie. Communication par Savina van de Put : « États du Colloque International Éthique et Architecture de l'ufvAb ».
1996 : Organisation du Colloque International « Éthique & Architecture/Ethiek&Architectuur/Ethics&Architecture » 16 mars, à Bruxelles. L’ufvAb a réuni architectes, philosophes, géomètres, urbanistes économistes, juristes et historiens autour de la question du lien entre l’architecture et l’éthique. Les Conférences : L’éthique et l’architecture par Willy Serneels, La ville, le cadre de vie : un mode de prise de décision sexuée ? par Monique Minaca et Roland Mayerl, L’éthique de la décision en architecture (Christian Lasserre), The Architecture of a cosmic emergent order (ethics ?) par Charles Jencks). Des Tables Rondes ont été tenues auxquelles ont participé plus de 300 architectes. Le Colloque a été clôturé par la conférence donnée par Zaha Hadid.

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références 

Architecture en Belgique